Les gryphées (Gryphaea) sont un genre éteint de mollusques proches des huîtres, ayant vécu du Trias supérieur au Crétacé et particulièrement courantes au Sinémurien (exemple : Gryphaea arcuata).
 En ostréiculture, une gryphée est une huître incurvée qui, sous certains angles, présente une analogie de forme avec une griffe, par exemple celle recourbée d'un rapace.

Bivalve (nom vernaculaire)